«Eternidad» es una canción de la cantante chilena de Pop Nicole Natalino que se lanzó como tercer sencillo en el 22 de mayo de 2009 del álbum del mismo nombre. La canción fue lanzada el como sencillo fue escrita, compuesta y arreglada por Guz y Dr. Alfa.

Es considerado por la propia cantante como su tema favorito.

Video musical 

El video se grabó en Viña del Mar el 28 de mayo del 2009 el rodaje estuvo a cargo de Boris Varela, Victoria Giocoman y la gente de Nanook films.

La historia trata de una pareja de enamorados en la playa donde Nico es la protagonista, juegan y se divierten pero de pronto ocurre el quiebre sentimental al final no se sabe si vuelven o no.

Enlaces externos 

 de la canción en Musica.com
 Videoclip en Youtube

Sencillos de Nicole Natalino
Sencillos de 2009